Лисий — українське прізвище.

 Лисий Альберто (Іван) — аргентинський скрипаль, диригент, педагог, композитор, музично-громадський діяч українського походження.
 Лисий Анатолій Кононович ( 1944) — український історик.
 Лисий Анатолій Михайлович (1925—2013) — лікар, громадський діяч.
 Лисий Борис Борисович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисий Василь Прокопович ( 1943) — український філософ.
 Лисий Володимир Данилович (1893—1966) — правник, громадський і політичний діяч. Міністр внутрішніх справ в уряді Українського Державного Правління 1941.
 Лисий Ігор Васильович — директор міжнародного дитячого центру «Артек».
 Лисий Ігор Едуардович (нар. 1967 р.) — український журналіст, поет, краєзнавець, педагог.
 Лисий Ілько Якович (1883—1961) — український громадсько-політичний діяч.
 Лисий Микола Іванович ( 1967) — фахівець у галузі радіотехніки.
 Лисий Микола Степанович (1941—2007) — учасник національно-визвольного руху.

Українські прізвища